Bagarmossen (metrostation) - metrostation in Stockholm
 Bagarmossen (wijk) - wijk in Stockholm, gebouwd rond bovenstaand metrostation